Sonic Origami — двадцятий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Between Two Worlds — 6:29
 I Hear Voices — 3:55
 Perfect Little Heart — 5:17
 Heartless Land — 4:44
 Only the Young — 4:43
 In the Moment — 6:23
 Question — 5:26
 Change — 6:02
 Shelter From the Rain — 6:10
 Everything in Life — 3:15
 Across the Miles — 5:13
 Feels Like — 4:37
 The Golden Palace — 8:29
 Sweet Pretender — 4:50

Джерела 
 Sonic Origami  allmusic
 Sonic Origami last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep
Музичні альбоми 1998